Hallur Gissurarson (caudillo)
 Hallur Gissurarson (abad)